2 miejscowości w Polsce: 
 Retowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino 
 Retowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Na Litwie:
 Retowo – miasto na Litwie w okręgu telszańskim